José Ruiz y Blasco (1838-1913), pittore spagnolo, padre di Pablo Picasso
José Ruiz Aguilar (1904-?), calciatore messicano
José Valentín Ruiz (1955), allenatore di pallacanestro francese
Juan José Ruiz (1980), giocatore di calcio a 5 guatemalteco
José Miguel Ruiz Cortés (1983), giocatore di calcio a 5 spagnolo